Vrije Universiteit kan avse:

 Vrije Universiteit Amsterdam – ett universitet i Amsterdam, Nederländerna
 Vrije Universiteit Brussel – ett nederländskspråkigt universitet i Bryssel